Noventa y tres puede referirse a:

 el número noventa y tres;
 el año 93;
el año 93 a. C.;el cúmulo abierto M93;el número filosófico 93 (Thelema).
el departamento francés número 93: Sena-Saint Denis;el elemento químico con número atómico 93: neptunio; Noventa y tres''', última novela de Victor Hugo.